Карбен:

 Карбен — город в Германии, в земле Гессен.
 Карбены — соединения двухвалентного углерода.